El Puig Pedrós, antigament Puig d'en Nadalí, és un cim de 300,2 m alt del terme comunal rossellonès d'Illa, a la Catalunya del Nord.

Està situat a l'esquerra de la Tet en el massís que separa les valls de la Tet i de l'Aglí, al nord-est del Puig Sinell. En el seu vessant meridional hi ha el Pinyer d'en Tapis.

Referències 

Pedrós
Pedrós